1996 Голяма награда на Канада е 28-ото за Голямата награда на Канада и осми кръг от сезон 1996 във Формула 1, провежда се на 16 юни 1996 година на пистата Жил Вилньов, Монреал в Канада.

Репортаж 
Победител в състезанието е Деймън Хил пред местния герой Жак Вилньов сина на великия пилот Жил. По трасето излиза кола за сигурност в 6-а обиколка, когато Укио Катаяма и Рикардо Росет претърпяват инцидент. Михаел Шумахер стартира това състезание от последна позиция след като в загрявъчната обиколка има проблеми с болида си. Все пак успява да стартира и се налага да си пробие напред в класирането преди на напусне състезанието в 41 обиколка. Трети финишира Жан Алези, за когото това е първи подиум. Останалите пилоти които са в зоната на точките са Дейвид Култарт 4-ти, Мика Хакинен 5-и и Мартин Брандъл 6-и.

Специално за това състезание Форти представя новия си болид FG03, с който ще се състезават Андреа Монтермини и Лука Бадоер. Спонсор на отбора е ирландската компания Шанън и неслучайно цветовете на болидите от жълто са ирландско зелен цвят. От Ферари има промяна на болидите на Михаел Шумахер и Еди Ървайн. Предното крило е вече закрепено с два детайла специално за края на сезона за по-добра скорост.

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Бележки 
 150-о Гран При за Мартин Брандъл

Източници 
 

Голяма награда на Канада
1996 година в Канада